Годдар:

 Годдар, Арабелла (1836—1922) — английская пианистка, композитор и музыкальный педагог. 
 Годдар, Полетт (урождённая Марион Полин Леви; 1910—1990) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар». 
  сценарист, и соавтор книги Сердца трёх.

См. также 
 Годар (значения)